Jatipuro (Jatipuro)
 Jatipuro (Karangjati)
 Jatipuro (Trucuk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing